Onalaska – città statunitense nel Texas
Onalaska – comunità statunitense nello Stato di Washington
Onalaska – città statunitense nel Wisconsin